Grove kan syfta på:

 Grove (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Grove Press – ett amerikanskt förlag
 Grove Dictionary of Music and Musicians - ett musikologiskt uppslagsverk

Geografi

Australien 

 Grove (ort i Australien), Tasmanien, Huon Valley,

Spanien 

 O Grove, ort och kommun, Galicien,

Storbritannien 

 Grove, Oxfordshire, ort, 
 Grove, Nottinghamshire, ort, 
 Grove, Buckinghamshire – en ort i Buckinghamshire, England
 Grove, Dorset – en ort i Dorset, England
 Grove, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Grove, Kent – en ort i Kent, England
 Grove, Wales – en ort i Pembrokeshire, Wales

Tyskland 

 Grove (Geeste) – vattendrag, Niedersachsen, 
 Grove, Schleswig-Holstein, ort och kommun,

USA 

 Grove, Oklahoma – ort, Oklahoma, Delaware County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar